Mercedes – imię hiszpańskie
 Mercedes-Benz – marka samochodu
 Mercedes – miasto w Argentynie, w prowincji Buenos Aires
 Mercedes – miasto w Argentynie, w prowincji Corrientes
 Mercedes – miasto w Urugwaju, stolica departamentu i port nad rzeką Río Negro
 Mercedes – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo
 Villa Mercedes – miasto w Argentynie, w prowincji San Luis
 (1136) Mercedes – planetoida
 Mercedes (Mercedes AMG Petronas Formula One Team) – zespół startujący w Formule 1
 Mercedes AMG High Performance Powertrains – firma inżynierii mechanicznej projektująca i budująca silniki dla Formuły 1
 Mercedes – miasto w Kostaryce; w prowincji Heredia
 Mercedes – księżna Asturii i następczyni tronu Hiszpanii
 Mercedes – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Parana